Margai ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Margai (1910–1980), Premierminister der westafrikanischen Republik Sierra Leone
 Charles Margai (* 1945), sierra-leonischer Politiker und Jurist
 Milton Margai (1895–1964), ehemaliger Premierminister von Sierra Leone